Kangas ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Kangas (* 1997), finnischer Hammerwerfer
 Arttu Kangas (* 1993), finnischer Kugelstoßer
 Arvo Kangas (1886–1966), finnischer Ringer
 Jenni Kangas (* 1992), finnische Speerwerferin
 Lauri Kangas (1916–1986), finnischer Ringer
 Minna-Maria Kangas (* 1983), finnische Radrennfahrerin
 Tove Skutnabb-Kangas (* 1940), finnische Linguistin und Pädagogin

Siehe auch:
 Kangasniemi (Begriffsklärung)